

Patronyme 

 Leoš Janáček (1854-1928), compositeur tchèque.
 Pavel Janáček (1968-), historien de la littérature tchèque et critique littéraire tchèque.

Autres 
 Camerata Janáček, orchestre à cordes tchèque.

Toponyme 

 Le théâtre Janáček, à Brno, en République tchèque.
 L'aéroport Leoš Janáček, à Ostrava, en République tchèque.
 (2073) Janáček, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Janáček, cratère sur la planète Mercure.